Tapejaromorpha es un grupo extinto de pterosaurios dentro del suborden Pterodactyloidea.

El grupo Tapejaromorpha fue definido en 2014 por Andres y colaboradores. Ellos definieron a Tapejaromorpha como el clado más inclusivo que contiene a Tapejara pero no a Quetzalcoatlus. Martill y Naish ya habían propuesto la misma definición para la familia Tapejaridae, pero no llegaron a formalizarla. En cambio, Andres y colaboradores definieron a Tapejaridae de manera más estrecha, como el clado compuesto por Tapejara + Sinopterus.

Referencias

Pterodactyloidea